Bais, città delle Filippine nella Provincia di Negros Oriental
 Bais, comune francese della Bretagna, nel dipartimento di Ille-et-Vilaine
 Bais, comune francese dei Paesi della Loira, nel dipartimento di Mayenne